Cette page contient les pages d'homonymie de Le Cercle rouge et Cercle rouge.

Le Cercle rouge peut désigner :
 Le Cercle rouge, un film franco-italien réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en 1970 ;
 Le Cercle rouge, un roman de Maurice Leblanc publié en 1922 ;
 Le Cercle rouge, un film réalisé en 1915 ;
 Le Cercle rouge, une nouvelle d'Arthur Conan Doyle ;
 Le Cercle rouge (titre original : Der rote Kreis), un film réalisé par Friedrich Zelnik, sorti en 1929.

Cercle rouge peut désigner :
 Cercle Rouge, une compilation de rap français, sortie en 1998.